Jan Harasymowicz (1921-2008) – scienziato polacco
 Jerzy Harasymowicz (1933-1999) – poeta polacco
 Wacław Harasymowicz (1875-1923) – ingegnere e colonnello polacco